Župnija Velenje - Sv. Marija je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Šaleška dolina škofije Celje.

Do 7. aprila 2006, ko je bila ustanovljena škofija Celje, je bila župnija del savinjsko-šaleškega naddekanata škofije Maribor.

Glej tudi 
 seznam rimskokatoliških župnij v Sloveniji

 

Velenje - Sv. Marija
V
Velenje